SASO har flere betydninger:
 Sankt Annæ Symfoniorkester – dansk ungdomssymfoniorkester
 South African Students' Organisation – sydafrikansk studenterorganisation